The Silent Call – cortometraggio del 1912 diretto da David Miles
 The Silent Call –  cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Silent Call – film del 1921 diretto da Laurence Trimble
 The Silent Call – film del 1961 diretto da John A. Bushelman